Das Gut Bülk, seit 1718 Gut Alt-Bülk, das im 18.–19. Jahrhundert Alt-Bülck geschrieben wurde, ist ein Adliges Gut im heutigen Gebiet der Gemeinde Strande im Dänischen Wohld, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Land Schleswig-Holstein.

Geschichte

Bis zur Teilung 

1304 wird das Adlige Gut Bülk erstmals urkundlich belegt. Mit Bülk bzw. „Bülleke“ beschrieb man den gesamten zusammengehörigen Besitz von Seekamp und Knoop bis Dänisch-Nienhof einschließlich. 1350 wird der Ritter Ivan Reventlow als Besitzer genannt, seine Frau war Beke Pogwisch. Der Besitz wurde 1353 an Wulf Pogwisch verkauft, einen Bruder von Beke Pogwisch.

Ab 1414 wird die Familie Rantzau als Besitzer genannt, so 1486 Otto Rantzau († 1511). Er erbaute das Schloss Bülk auf den Grundfesten eines alten Schlosses bzw. Hauses neu. Das Schloss wird 1796 abgerissen. Otto Rantzau erhielt eine Gruft in der Nikolai-Kirche in Kiel, die jedoch 1945 von einer britischen Bombe restlos zerstört wurde. Otto Rantzau war auch Besitzer der Güter Seekamp, Knoop, Borghorsterhütten und Schinkel.

Sein Sohn Christoph Rantzau erbte diese Güter, 1561 dessen Sohn Hyronimus Rantzau, 1571 Heinrich Rantzau († 1579). Sein Besitz teilten sich seine vier Söhne. Paul Rantzau erbte Gut Knoop, Hyronimus Rantzau Gut Seekamp, Lorentz Rantzau Gut Bülk und der letzte, dessen Name nicht überliefert ist, erbte einen Bauernhof, ein Stadthaus und Bargeld.

Lorentz Rantzau wurde 1602 im Auftrage von Claus von der Wisch (1552 – 6. November 1621), Besitzer der nordwestlich gelegenen Güter Kaltenhof und Gut Dänisch-Nienhof, in Dänischenhagen ermordet. Die Schwester des Ermordeten, Dorothea Rantzau saß fortan alleine auf Bülk, bis sie 1616 Claus von Buchwald aus dem Hause Sierhagen bei Plön heiratete. 1626 erwarb Cai von Ahlefeldt von Mehlbeck, Kreis Steinburg, das Gut Bülk ebenso wie die Güter Knoop und Seekamp. 1632 verkaufte er alle drei Güter an Christian IV. (Dänemark und Norwegen). Grund war der Bau der Festung Friedrichsort. Nachdem diese geschleift worden war, erwarb Claus von Buchwald die drei Güter wieder zurück. Er hinterließ sie seinem Sohn Wulf von Buchwald als Erbe. Dieser geriet damit in Konkurs, aus dem dann 1687 Claus Christoph I. von Thienen (1657–1708) das Gut Bülk kaufte. Er legte 1708 die Meierhöfe Ravensbek (später Neu-Bülk) und Eckhof an. Sein Sohn Claus Christoph II. von Thienen (1693–1752) legte das Gut dann in drei Teile:

 Der Meierhof Ravensbek wird zum Adligen Gut Neu-Bülk.
 Der Meierhof Eckhof wird zum Adligen Gut Eckhof.
 Das alte Gut Bülk wird stark verkleinert und von nun an Alt-Bülk genannt.

Gut Alt-Bülk 

Nach dem Tod von Claus Christoph II. von Thienen (1693–1752) geht das Gut Alt-Bülk an seinen Sohn Ludwig Christian Carl von Thienen. Er verkauft es, in der Größe von 9 Pflügen, 1757 an Christian Albrecht Liliencron (1728–1787), Besitzer der Güter Wulfshagen und Hütten. Der Hof des Gutes Alt-Bülk ist soweit verfallen, dass Liliencron in Wulfshagen wohnen bleibt. Bei seinem Tod räumen die Erben, was noch zu holen ist, und verkaufen das Gut 1795 an den Kammerherrn Jens Peter Bruun Neergard (1764–1848). Dieser riss die alten Gebäude ab und ließ aus dem Abbruch-Material neue Wirtschaftsgebäude anderthalb Kilometer weiter im Nordwesten wieder aufbauen. 1828 geht Bruun Neergard in Konkurs.

Rodde 

1828 kommt das Gut für 84200 Reichsthaler in den Besitz des Carl August Rodde (16. Juni 1798 – 2. Februar 1873) aus Westfalen. Er baute 1833 das noch heute stehende Herrenhaus. 1870 übernahm sein Sohn Carl August Rodde (25. Dezember 1845 – 17. März 1916) die „gutsobrigkeitlichen und polizeilichen Geschäfte in den adligen Gütern Alt-Bülk und Neu-Bülk“. Es folgte auf Gut Alt-Bülk dessen Sohn Albrecht Rodde (8. November 1874 – 24. Dezember 1952), dessen Sohn Hans-Helmut Rodde (12. April 1905 – 27. November 1988).

Persönlichkeiten 
 Jens Peter Bruun Neergard (* 7. Dezember 1764, † 7. Januar 1848), Besitzer von Alt-Bülk, Neu-Bülk und Eckhof
 Christian Albrecht von Liliencron (* 28. März 1728, † 2. Mai 1787)

Literatur 
 Woldemar Freiherr Weber von Rosenkrantz: „Schloß Bülk“, 1353–1795. In: Schleswig-Holsteinischer Kunstkalender (1915), S. 31–35 (Digitalisat).
 Deert Lafrenz: Gutshöfe und Herrenhäuser in Schleswig-Holstein. Herausgegeben vom Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein. 2. Auflage. Michael Imhof Verlag, 2015 Petersberg, ISBN 978-3-86568-971-9, S. 111

Weblinks 
 roskildehistorie.dk
 reventlow.dk
 skeel.info

Einzelnachweise 

Bauwerk des Hauses Reventlow
Gutshof in Schleswig-Holstein
Herrenhaus im Kreis Rendsburg-Eckernförde
Strande
Thienen-Adlerflycht
Unternehmen (Kreis Rendsburg-Eckernförde)
Altbulk